Kõue se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Kõue (Estonia), comună (vald) în Județul Harju, Estonia

Localități
 Kõue (Kõue), sat în comuna Kõue (Estonia)